Arequipa – miasto w Peru
 Arequipa – region Peru
 (737) Arequipa – planetoida